Neorealismus steht für:
 Neorealismus (Internationale Beziehungen), Strömung in der Politikwissenschaft
 Neorealismus (Kunstströmung), Epoche der Filmgeschichte und der Literatur von den 1930er Jahren bis nach dem Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Neurealismus, philosophische Strömung
 Nouveau Réalisme, Künstlergruppe um den Kunstkritiker Pierre Restany
 Realismus